Cotto – materiale edile ottenuto da un particolare trattamento e cottura dell'argilla
 Cotto – nella mitologia greca, uno dei tre giganti Centimani o Ecatonchiri
 Cotto – un tipo di prosciutto

Persone 
 Massimo Cotto – giornalista, disc jockey e scrittore italiano
 Miguel Cotto – pugile portoricano
 Piero Cotto – cantante e chitarrista italiano